Дюриш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюриш, Михал (род. 1988) — словацкий футболист, нападающий клуба «Оренбург».
 Дюриш, Радослав (род. 1974) — словацкий кёрлингист на колясках.
 Дюриш, Юлиус (1904—1986) — чехословацкий и словацкий политический и государственный деятель.